Neil Harris (1894-1941) – szkocki piłkarz
 Neil Harris (ur. 1997) – angielski piłkarz i trener piłkarski
 Neil Patrick Harris – amerykański aktor